Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Gomuliński – polski działacz opozycji w PRL oraz naukowiec
 Franciszek Gomuliński – polski wojskowy